Termin KPT ima više značenja.

 Ksantan ketal piruvat transferaza, enzim
 -{Kai's Power Tools}-, Adobi API